Géoportail peut désigner  :
 Géoportail (France), un portail web français dans le domaine des ressources cartographiques, mis en ligne par l'IGN et le BRGM ;
 Géoportail fédéral (Belgique), un portail web belge dans le domaine des ressources cartographiques ;
 Géoportail (Luxembourg), un portail web luxembourgeois dans le domaine des ressources cartographiques ;
 Géoportail fédéral (Suisse), un portail web suisse dans le domaine des ressources cartographiques ;
 Géoportail (Wallonie), un portail web wallon dans le domaine des ressources cartographiques.

Références